Het tennistoernooi van Wimbledon in 1972 bij de vrouwen werd voor de 79e keer gehouden. De Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de Australische Evonne Goolagong met 6–3 en 6–3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Evonne Goolagong (finale)
  Billie Jean King (winnares)
  Nancy Richey (kwartfinale)
  Chris Evert (halve finale)
  Kerry Melville (derde ronde)
  Rosie Casals (halve finale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Françoise Dürr (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1972